Carte Blanche es la segunda aventura de los canadienses de Absurdus, juego idealmente creado para ser una serie de episodios, pero que finalmente se quedó como un único episodio.

Historia 
Estamos en Montreal en 1924, Edgar Delacroix decide dejar a su familia y a su hermético y anticuado pueblo por la "gran ciudad" en busca de nuevos retos... y bueno, una nueva vida. Pero claro, después de haber terminado la carrera de humanidades su primer objetivo como capitalista es encontrar trabajo... por ejemplo, buscando en el periódico...

Jugabilidad 
El juego es bastante sencillo, en su jugabilidad, pues controlamos todo con los dos botones del ratón.

El botón derecho abre el menú donde podemos observar como van nuestros casos, información sobre los personajes, nuestros objetos, etc, y claro, para grabar la partida y salir del juego. Mientras que con el botón izquierdo realizaremos todo lo que tengamos que hacer en el juego, así que en cierto modo el propio juego nos guía sin ponernos casi ningún obstáculo... pinchando sobre un objeto, un lugar o un personaje nos aparecen las opciones, tanto hablar, interrogar, etc, como usar objetos, así que realmente no existe el típico sistema de ir probando objetos en todos los lugares, ni tampoco el de combinar los objetos entre sí...

Continuación 
Al ser ideado como una serie de episodios, Carte Blanche deja un final abierto que debería finalizar con el aún en desarrollo próximo juego de Absurdus.

Enlaces externos 
 Página oficial

Videojuegos de aventura en primera persona
Videojuegos de Absurdus
Videojuegos de 2006
Videojuegos para Windows